Collin Wilcox – scrittore statunitense
 Collin Wilcox – attrice statunitense